ВПК:

 Военно-промышленная компания — промышленная компания (ООО «ВПК»).
 Военно-промышленный комплекс — совокупность оборонных предприятий страны, совокупность взаимоотношений между политиками, вооружёнными силами и военной промышленностью, в России — оборонное производство.
 Военно-промышленная комиссия — государственный орган, существующий в России в начале XXI века.
 Военно-промышленный комитет — государственный орган, существовавший в России в начале XX века.